A gyöngyösi 4-es busz más néven 4-es helyijárat Gyöngyös város egyik helyi érdekű autóbuszjárata. A járat a városban keletről indul, érintve hurokszerűen a Belvárost, a Pesti úti lakótelepet, a 80-as lakótelepet, és délkeleten, az Ipari parkban ér véget az útvonala.

Története

Megállóhelyei 

! sz.
! megállóhely neve
! menetidő(perc)
! átszállási kapcsolatok
! intézmények
|-
|1||Szurdokpart út|| || 1, 10, 
||Hűtőház  Húsipar  Autókereskedések
|-
|2||Kossuth út 53.|| || 1 ||Gyöngyös Városi Bíróság  O.E.P. Coop
|-
|3||Autóbusz-állomás|| || 1/A, 4, Volán || GyöngyHáz Pláza  Vak Bottyán János Szakközépiskola  Berze Nagy János Gimnázium  Skála  Manhattan Burger 
|-
|4||Vasútállomás bejárati út|| || 1 
||  
|-
|5||Gimnázium|| || 1   
|| Berze Nagy János Gimnázium
|- 
|6||Kossuth út 12.|| || 1
|| Rossmann  Fürge Diák  Gyógyszertár  
|- 
|7||Páter K. Szaléz út (GyöngyHáz Pláza).|| || 3, 4 || GyöngyHáz Pláza  Vak Bottyán János Szakközépiskola  Posta 
|-
|8||Jókai út 57.|| || 1, 3, 4  ||Spar  Sláger
|-
|9||Trafóház|| || 1, 3, 4 
||Gyöngyösi Városi Rendőrkapitányság  Toronyház
|-
|10||Kispiac|| || 1, 3, 4||Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola
|-
|11||Platán út 6.|| ||2, 4 ||Spar
|-
|12||Jászsági út 3.|| ||
||Profi  
|-
|13||Karácsondi elágazó|| ||
||Hűtőház  
|-
|14||Ipari Park|| ||
||Ipari Park  
|-
|15||KAEV|| ||
||KAEV, Parkettagyár, PRODAX  
|-
|16||Ipari Park|| ||  || Ipari Park
|}

Források
 Mátra Volán Zrt. 

4